Příjmení Absil nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Hugues Absil (* 1961) – francouzský malíř
 Jean Absil (* 1951) – belgický hudební skladatel
 Walter Absil (1924–2015) – rakouský Žid, kterému se během druhé světové války podařilo uniknout holokaustu